O Sacix foi uma distribuição GNU/Linux criado com o objetivo de ser utilizado em telecentros comunitários e laboratórios de informática, cujo principal idioma fosse a língua portuguesa. O sistema ainda compartilhava a inclusão digital e políticas de crescimento sustentável através do software livre para o público geral brasileiro.

Atualmente, é um sistema considerado abandonado haja vista que suas referências estão indisponíveis para o público geral.

Ligações externas
 Página oficial arquivada

Ver também
 Telecentros
 Inclusão digital

Inclusão digital
Distribuições Linux